Deux-Mai ou II-Mai ou 2-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

2 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Histoire 

Le soulèvement du Deux-Mai ou soulèvement du Dos de Mayo (en espagnol ), en 1808, désigne la rébellion du peuple madrilène contre l'occupation de la ville par les Français, qui marque le début de la Guerre d'indépendance espagnole.

Toponyme 

 Doi Mai, village de Roumanie.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 

 Bombardement allié de la poudrerie nationale à Toulouse dans la Haute-Garonne.
 Déportation de six Résistants de Châteauvieux dans le Loir-et-Cher.
 Pillages, incendies et déportations par la  SS Das Reich à Montpezat-de-Quercy dans le  Tarn-et-Garonne.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, comme :

En espagnol, « 2 de Mayo » ou « Dos de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 2 de Mayo », à  , dans l'État de Morelos.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
02